Beth Israel Synagogue bezeichnet mehrere gleichnamige, teilweise im NRHP gelistete, Objekte:

 Beth Israel Synagogue (Fairfield County, Connecticut), NRHP-Nr. 91001684
 Beth Israel Synagogue (New Haven County, Connecticut), NRHP-Nr. 95000578
 Beth Israel Synagogue (Massachusetts), NRHP-Nr. 82001921
 Beth Israel Synagogue (New Jersey), NRHP-Nr. 92001737
 Beth Israel Synagogue (San Francisco)
 Beth Israel Synagogue (Aruba)
 Beth Israel Synagogue (Nagasaki)

Siehe auch:

Congregation Beth Israel Synagogue